Le tournoi de tennis de Fort Lauderdale est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974, classée en catégorie VS Tour, se dispute du 4 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Fort Lauderdale
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Fort Lauderdale
Tennis aux États-Unis en 1974
Sport en février 1974